Камарена има више значења:

 Камарена (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Камарена, Лас Гранхас И Лине (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Камарена (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику